Аскер Абдуллаев:
 Абдуллаев, Аскер Алекпер оглы (1927—1988) — советский учёный.
 Абдуллаев, Аскер Мамед оглы (род. 1960) — советский и азербайджанский футболист.